Андрей Свистунов:
 Свистунов, Андрей Алексеевич (род. 1965) — российский учёный-медик, первый проректор 1-го МГМУ имени И. М. Сеченова, член-корреспондент РАН (2016).
 Свистунов, Андрей Иванович (1921—1995) — Герой Советского Союза.